Морашице могу бити:

 Морашице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Морашице (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Морашице (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Морашице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република